«Ру́ссиш брот» (; буквально «русский хлеб») — немецкое печенье в форме букв латинского алфавита.

Изготовление 
Печенье выпекается из лёгкого белкового теста без жира с добавлением какао. В состав также могут входить крахмал, мука и солод. Для аромата добавляются ваниль либо корица. После выпекания печенье покрывается тонким слоем сахарной глазури. Готовое печенье хрустит и имеет карамельный привкус.

Как правило, «руссиш брот» изготовляется в виде букв, однако встречаются также цифры и иные формы. Интересно, что буквы M и W не используются, так как слишком легко ломаются.

Происхождение 
История возникновения и этимология названия печенья спорны. В Германии считается, что «руссиш брот» происходит из Российской империи, где подобная выпечка продавалась под названием «Буквы».

Версия 1. Фердинанд Ханке 
В 1844 году дрезденский пекарь Фердинанд Фридрих Вильгельм Ханке (1816—1880) привёз рецепт из Санкт-Петербурга, где он якобы проходил обучение и даже имел некоторое время собственную пекарню на Невском проспекте. Ханке открыл в Дрездене «Немецко-русскую булочную», в которой и был выпечен первый «руссиш брот».

Версия 2. Приём российского посланника 
Согласно иной версии, печенье было придумано в XIX веке в Вене. Около 1814—1815 годов придворный пекарь изготовил его для приёма российского посланника, памятуя о русской традиции встречать гостей хлебом. Новый десерт должен был объединить в себе русский обычай и традиции знаменитой венской выпечки. Соответственно, и буквы изначально были не латинские, а русские.

Версия 3. Народная этимология 
Наконец, согласно третьей версии «руссиш брот» вообще никак не связан с Российской империей. Его название представляет собой искажённое немецкое  — дословно «хрупкий хлеб», что связано с его ломкостью. Что же касается слова «хлеб», то в XVII веке словом  называли любую выпечку с добавлением сахара.

Производство 
Производство «руссиш брот» — давняя традиция города Дрездена. Первым промышленным производителем стала, в 1898 году, «Хлебопекарная компания Gebr. Hörmann». Её преемником стала компания «VEB Dauerbackwaren Dresden». Основатель компании Хартмут Квендт создал завод по производству печенья, и оно выпускалось под маркой «Dr. Quendt GmbH & Co. KG». В настоящее время «Руссиш брот» выпекается на нескольких предприятиях в Германии, однако наиболее известным производителем остаётся «Dr. Quendt Backwaren». Помимо традиционного, компания производит также печенье в шоколадной глазури.

«Руссиш брот» в Рождество Христово 
«Руссиш брот» популярен и в Австрии, однако здесь он чаще называется «пасьянс» (от  — «терпение»). Здесь им принято украшать рождественскую ёлку; отсюда и название: прежде чем съесть печенье, нужно дождаться («потерпеть»), когда наряженную ёлку разберут и вынесут.

В компьютерной среде 
В 1997 году был создан компьютерный шрифт под названием «Russisch Brot». Его очертания напоминают форму печенья.

См. также 
 Руссишер цупфкухен

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 
 lebensmittel-warenkunde.de

Немецкое печенье
Рождественское печенье
Появились в 1844 году
Буквы